

Cinema
 Black Eagle – film del 1948 diretto da Robert Gordon
 Aquila nera (Black Eagle) – film del 1988 diretto da Eric Karson

Geografia
 Black Eagle – census-designated place del Montana, Stati Uniti d'America
 Black Eagle – area non incorporata della Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America
 Black Eagle Dam – diga presso il fiume Missouri, Stati Uniti d'America

Altro
 Chyorny Oryol – prototipo di carro armato prodotto nella Federazione Russa
 Black Eagle – giocatore di lacrosse canadese

Pagine correlate
 Aquila nera